Ladd se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas M. Ladd
 Harry Stephen Ladd